Amerikai Egyesült Államok
Albert (Kansas)
Albert (Michigan)
Albert (Oklahoma)
Albert (Texas)
 Kanada
Albert megye Új-Brunswick
Egyéb
Albert holdkráter
719 Albert aszteroida
Albert (keresztnév)